Sebastião Miranda da Silva Filho (1952), calciatore brasiliano che partecipò al .
 Francisco Ernandi Lima da Silva (1959), calciatore brasiliano che partecipò alla Copa América 1987.
 Isaílton Ferreira da Silva (1970), calciatore brasiliano